Viñuela puede referirse a:

Viñuelas (Cáceres), localidad del municipio de Galisteo, provincia de Cáceres.
Viñuela (Ciudad Real), localidad del municipio de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real.
La Viñuela (Granada), localidad del municipio de Montefrío, provincia de Granada.
Viñuelas (Guadalajara), municipio de la provincia de Guadalajara.
Soto de Viñuelas, localidad del municipio de Tres Cantos, Comunidad de Madrid.
Viñuela (Málaga), municipio de la provincia de Málaga.
Viñuelas (Valencia), localidad del municipio de Cortes de Pallás, provincia de Valencia.
Viñuela de Sayago, localidad del municipio de Alfaraz de Sayago, provincia de Zamora.
José Miguel Viñuela, presentador de televisión chileno.